

Sigle 
 Cassa Depositi e Prestiti – istituzione finanziaria italiana
 Census-designated place – frazione di una municipalità statunitense
 Certificato di Proprietà – rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico
 Coen Damaschi Petroli – società Umbra di prodotti petroliferi
 Corriere dei Piccoli – rivista di fumetti italiana
 Cisco Discovery Protocol – protocollo proprietario di livello 2 sviluppato da Cisco Systems
 Casa di produzione – casa di produzione di varia natura (ad esempio di spot televisivi)
 continuous data protection – protezione continua dei dati

Chimica 
 CDP – Citidindifosfato

Codici 
 CDP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cuddapah (India)

Religione 
 C.D.P. – suore carmelitane della Divina Provvidenza
 C.D.P. – suore della Divina Provvidenza di Magonza
 C.D.P. – suore della Divina Provvidenza di Saint-Jean-de-Bassel
 C.D.P. – Suore della Divina Provvidenza di San Antonio